Reinhold von Essen kan syfta på bland andra:

*  Reinhold von Essen (1826–1910), svensk politiker
 Reinhold von Essen (1846–1904), svensk militär
 Reinhold von Essen (1848–1914), svensk järnvägsingenjör

Se även 

 Carl Fredrik Reinhold von Essen (1789–1820), svensk militär
 
 Reinhold Wilhelm von Essen (1669–1732), svensk militär